Новоузенка () — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Корнеевского сельского округа. Код КАТО — 594249300.

Западнее села находится пересыхающее озеро Олжабай.

Население 
В 1999 году население села составляло 603 человека (294 мужчины и 309 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 204 человека (101 мужчина и 103 женщины).

История 
Село основано в 1909 году немецкими переселенцами из Новоузенского уезда (откуда и название) Самарской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Северо-Казахстанская область)
Немецкие населённые пункты в Казахстане